Де Би (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Де Би, Жан (1892—1961) — бельгийский футболист, вратарь.
 Де Би, Шон (род. 1991) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.